Болетопсис () — род микоризных грибов из семейства банкеровых (Bankeraceae).

Описание 
Плодовое тело разделено на округлую и толстую шляпку и ножки, которая отходит в центре шляпки. Развитие плодового тела происходит в течение одного года. Гименофор трубчатый, однослойный. Мицелий белый, с возрастом может слегка окрашиваться. Споры угловатые, буроватого цвета. Растет в лесных сообществах на почвах.

Биология 
Видов Boletopsis leucomelaena и Boletopsis perplexa образуют эктомикоризу с сосной, реже их обнаруживали на лиственных деревьях. Новозеландский вид Boletopsis nothofagi связан с нотофагусом.

Пищевая ценность 
Вид Boletopsis leucomelaena считается съедобным, но вкусовые качества его низкие.

Систематика 
Единого мнения на положение рода в системе нет. Бондарцева рассматривает этот род как единственного представителя семейства Boletopsidaceae и сближает его с семейством Thelephoraceae. Новозеландские микологи Джерри Купер и Патрик Леонард рассматривают род Boletopsis в семействе Bankeraceae. Близкими родами они считают Phellodon, Hydnellum, Bankera and Sarcodon. Два вида Boletopsis atrata и Boletopsis subcitrina, некоторые систематики выделяют в подрод Boletopsina. В 2001 году вид Boletopsis subcitrina выделили в самостоятельный род Corneroporus.

Классификация и входящие виды

Распространение 
Род широко распространён в Евразии и Северной Америке. В 2012 году в Новой Зеландии был обнаружен новый вид Boletopsis nothofagi.

Охрана 
Вид Boletopsis perplexa включён в Красную книгу России и Красные книги Красноярского края, Карелии и Республики Крым. Вид Boletopsis grisea охраняется Красные книги Санкт-Петербурга и Севастополя, Кемеровской, Тульской областей, Ханты-Мансийского АО.

Примечания

Дополнения 
 Позиция Boletopsis в Index Fungorum

Телефоровые